Bukowinka peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Bukowinka, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Bukowinka, un village dans la voïvodie de Lublin